Тројни савез може бити:
 Тројни савез (1596)
 Тројни савез (1668)
 Тројни савез (1717)
 Тројни савез (1788)
 Тројни савез (1882)

Види још 
 Четворни савез